Samantha Stosur och Zhang Shuai var regerande mästare, men valde inte deltaga tillsammans detta år. Stosur spelade tillsammans med Ellen Perez och de förlorade i den första omgången mot Lara Arruabarrena och Ons Jabeur. Zhang spelade tillsammans med Peng Shuai och de förlorade också i den första omgången, dock mot Veronika Kudermetova och Alison Riske.

Tímea Babos och Kristina Mladenovic vann sin andra Australiska öppna-titel efter att ha besegrat Hsieh Su-wei och Barbora Strýcová med 6–2, 6–1 i finalen. Trots förlusten tog Hsieh över som den högst rankade i dubbel för damer, där hon ersatte Strýcová som världsetta.

Seedning

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Undre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Referenser
Lottning

Noter

Australiska öppna 2020